Llista d'asteroides del 127.001 al 128.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 127001–127100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 127101–127200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 127201–127300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 127301–127400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 127401–127500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 127501–127600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 127601–127700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 127701–127800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 127801–127900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 127901–128000 [ modifica]